Naselja u BiH:
 Risovac (Bosanski Petrovac, BiH), naselje u općini Bosanski Petrovac
 Risovac (Jablanica, BiH), naselje u općini Jablanica